El Cazador bezeichnet

 El Cazador (Anime), eine Anime-Fernsehserie von 2007
 El Cazador (Schiff), ein spanisches Kriegsschiff